Niblack ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Parker Niblack (1859–1929), US-amerikanischer Marineoffizier
 Silas L. Niblack (1825–1883), US-amerikanischer Politiker
 William E. Niblack (1822–1893), US-amerikanischer Politiker

Niblack bezeichnet außerdem:

 USS Niblack (DD-424), einen nach Albert Parker Niblack benannten Zerstörer der US Navy